Парач () — хорватская фамилия.

Известные носители 
  (1904—1986) — хорватский художник, член Югославской академии наук и искусств (с 1973), лауреат Премии Владимира Назора (1975).
  (1890—1954) — хорватский композитор, отец Франо Парача.
  (род. 1948) — хорватский композитор, лауреат Премии Владимира Назора (2000).